Der Weitsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau wurde am 27. und 28. Juli 1980 im Olympiastadion Luschniki ausgetragen. 34 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde Lutz Dombrowski aus der DDR. Er gewann vor seinem Landsmann Frank Paschek und Walerij Pidluschnyj aus der Sowjetunion.

Dritter Teilnehmer aus der DDR war Peter Rieger, der in der Qualifikation scheiterte.
Auch der Österreicher William Rea überstand die Qualifikation nicht. Der Schweizer Rolf Bernhard hingegen konnte sich für das Finale qualifizieren und dort Rang neun belegen.
Springer aus Liechtenstein nahmen nicht teil. Athleten aus der Bundesrepublik Deutschland waren wegen des Olympiaboykotts ebenfalls nicht dabei.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord, gleichzeitig Weltrekord, wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Mit seinem weitesten Sprung verfehlte Olympiasieger Lutz Dombrowski den Rekord im Finale um 36 Zentimeter.

Durchführung des Wettbewerbs 
Die Springer traten am 27. Juli in zwei Gruppen zu einer Qualifikationsrunde an. Neun von ihnen – hellblau unterlegt – übertrafen die direkte Finalqualifikationsweite von 7,90 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. So wurde das Finalfeld nach den nächstbesten Weiten mit drei weiteren Wettbewerbern – hellgrün unterlegt – auf zwölf Athleten aufgefüllt. Das Finale wurde m 28. Juli ausgetragen.

Zeitplan 
24. Juli, 10:30 Uhr: Qualifikation
25. Juli, 17:50 Uhr: Finale

Anmerkung:Alle Zeiten sind in Ortszeit Moskau (UTC+3) angegeben.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Datum: 24. Juli 1980, ab 10:30 Uhr

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

Datum: 25. Juli 1980, 17:50 Uhr

Bedingt durch den Olympiaboykott fehlten die US-amerikanischen Springer. Besonders Larry Myricks und der junge Carl Lewis waren hoch eingeschätzt. So blieb als Favorit vor allem der DDR-Athlet Lutz Dombrowski übrig. Sein größter Konkurrent, der Jugoslawe Nenad Stekić, musste in der Qualifikation verletzt aufgeben.

Dombrowski übernahm mit 8,15 m gleich im ersten Durchgang die Führung. Zwei Zentimeter hinter ihm platzierte sich zunächst der Ungar László Szalma auf Rang zwei. Dombrowski zeigte seine Qualität im nächsten Versuch, als ihm 8,32 m gelangen. Sein Landsmann Frank Paschek überzeugte in dieser Runde mit 8,22 m und setzte sich damit vor Szalma auf den zweiten Platz. Im vierten Versuch erzielte der sowjetische Springer Walerij Pidluschnyj 8,18 m und verdrängte damit Szalma vom Bronzerang. Im nächsten Durchgang sorgte Lutz Dombrowski mit seinen 8,54 m endgültig für klare Verhältnisse und gewann die Goldmedaille sicher vor Frank Paschek. Der Pole Stanisław Jaskułka zog mit seinem letzten Sprung auf 8,13 m mit László Szalma gleich. Der Ungar blieb aufgrund seiner zweitbesten Weite vor Jaskułka auf dem vierten Platz. Auch für Walerij Pidluschnyj änderte sich nichts mehr. Er gewann die Bronzemedaille. Dombrowskis 8,54 m waren 1980 der zweitbeste Weitsprung in der Geschichte der Leichtathletik und zugleich Europarekord.

Lutz Dombrowski sprang zum ersten deutschen Olympiasieg im Weitsprung der Männer.

Videolinks 
 1980 Olympics Moscow, Men, Long Jump - Olympia 1980 Weitsprung, youtube.com, abgerufen am 30. Dezember 2017
 1980 Olympics Lutz Dombrowski Long Jump, youtube.com, abgerufen am 30. Oktober 2021
 1980 Olympic Games, Moscow, Men, Long Jump - Medal Ceremony, youtube.com, abgerufen am 30. Oktober 2021

Weblinks 
 Official Report, Games of the XXII Olympiad, Moscow 1980, v.3 (englisch/französisch), S. 54f (PDF, 28.260 KB), abgerufen am 30. Oktober 2021
 Olympedia, Athletics at the 1980 Summer Olympics, Long Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 30. Oktober 2021
 Moscow 1980 Athletics long jump men Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 30. Oktober 2021
 Athletics at the 1980 Moskva Summer Games: Men's long ump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 30. Oktober 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1980